

Бескепе — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Бескепе — село, Сайрамський район, Туркестанська область